Женский презерватив (фемидом, от ) представляет собой вставляемую во влагалище трубку из полиуретана или подобного эластичного материала диаметром около 8 см и длиной около 18 см с более жёсткими кольцами на обоих концах презерватива, одно из которых вводится во влагалище подобно диафрагме, а второе остаётся снаружи.

Особенности 

 Использование женского презерватива не зависит от того, насколько эрегирован половой член.
 Из-за отсутствия данных нельзя однозначно сказать, насколько хорошо может защитить женский презерватив от беременности. Для модели из полиуретана индекс Перля задан от 5 до 25, что приблизительно соответствует обычному презервативу.
 Может быть использован людьми, имеющими аллергию на латекс, так как изготовляется также из полиуретана.

Недостатки 
 Согласно проведённым в США исследованиям, у 48 % женщин использование женского презерватива вызывало неприятные ощущения и даже боль.
 У 30 % женщин использование фемидома вызывает раздражение, зуд и жжение.
 По мнению многих, подтверждаемому американской организацией Planned Parenthood («Планирование рождаемости», англ.), торчащее из влагалища наружное кольцо женского презерватива «портит настроение» или же «отбивает охоту», то есть вносит в процесс психологический дискомфорт.

Примечания

См. также 

 Презерватив
 Латексная салфетка
 Диафрагма (контрацепция)
 Гравидофобия — патологическая боязнь забеременеть

Контрацепция
Безопасный секс
Предметы личной гигиены женщин при половом акте
Презерватив